Anià el referendari, referendari d'Alaric II 
 Anià (monjo), monjo egipci 
 Anià de Celeda, diaca de Celeda
 Anià, bisbe de València més conegut com a Anesi